Manuel de la Rocha puede hacer referencia a:
 Manuel de la Rocha Rubí (n. 1947) político español del Partido Socialista Obrero Español.
 Manuel de la Rocha Vázquez (n. 1972), político y economista español, hijo del anterior, también militante del Partido Socialista Obrero Español.
 Manuel de la Rocha, alias Émpata, mutante ficticio de Marvel Comics.